

Населені пункти та їхні частини
 Жарновець — гміна в Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Жарновець — село в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Жарновець — село в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства
 Жарновець — село в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Жарновець — частина села Єжмановиці в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Жарновець — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Жарновець — частина села Щитники в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Жарновець — осада в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства

Інше 
 Жарновець — рід рослин з родини бобових (Fabaceae).

Примітки